Al torneo di doppio maschile alle Olimpiadi di St.Louis 1904 presero parte 15 coppie di tennisti, quasi tutti statunitensi.

Medagliere

Risultati

Fonti

 

Tennis ai Giochi della III Olimpiade